Scott Benton peut désigner :

  (né en 1974), joueur de rugby anglais ;
 Scott Benton (né en 1987), homme politique conservateur britannique.